Der First Republic Bank Tiburon Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Oktober 2013 in Tiburon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Jack Sock, im Doppel die Paarung Rik De Voest und Chris Guccione.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Giovanni Lapentti
 Philip Bester
 Julio Peralta
 Greg Ouellette

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Marin Bradarić
 Marcelo Arévalo

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)
 Doppel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 81 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tiburon (Kalifornien)